Вороновка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Вороновка — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Вороновка — деревня в Беняконском сельсовете Вороновского района Гродненской области.
 Вороновка — деревня в Вороновском поселковом совете Вороновского района Гродненской области.
 Вороновка — деревня в Узденском районе Минской области.

Казахстан 
 Вороновка — прежнее, до 20 июня 2008 года, название аула Баянбай Бурабайском районе  Акмолинской области.

Россия 
 Вороновка — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Вороновка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Вороновка — деревня в Купинском районе Новосибирской области.
 Вороновка — деревня в Колосовском районе Омской области.
 Вороновка — деревня в Ермишинском районе Рязанской области.
 Вороновка — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Вороновка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Вороновка — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Вороновка — деревня в Лаишевском районе Татарстана.
 Вороновка — село в Шегарском районе Томской области.
 Вороновка — село в Базарносызганском районе Ульяновской области.

Украина 
 Вороновка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Вороновка — село в Кагарлыкском районе Киевской области.
 Вороновка — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Вороновка — село в Веселиновском районе Николаевской области.
 Вороновка — село в Вознесенском районе Николаевской области.
 Вороновка — село в Лиманском районе Одесской области.
 Вороновка — село в Белопольском районе Сумской области.
 Вороновка — село в Путивльском районе Сумской области.
 Вороновка — село в Городищенском районе Черкасской области.
 Вороновка — село в Ичнянском районе Черниговской области.

Реки
Вороновка (приток Оби) — в Томской области.
Вороновка (приток Нижней Тунгуски)
Вороновка (приток Угры) — в Смоленской области.